Kreis Gütersloh
 Gütersloh (stad)